Мурзак — фамилия. Известные носители:

 Мурзак, Василий Леонтьевич (1920—1995) — советский металлург, Герой Социалистического Труда (1958).
 Мурзак, Филипп Вакулович (1867—1919) — главный боцман броненосца Потёмкин во время восстания на броненосце.